Жимбор () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Кіокіш.
 Жимбор () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Хомород.